Niemcy:
 Rammingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Rammingen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Osoby:
 Jakob von Rammingen – niemiecki archiwista